Елла Блю Траволта — американська актриса і модель. Дочка Джона Траволти, американського актора та співака.

Особисте життя 
Елла Блю Траволта народилася 3 квітня 2000 року в Каліфорнії.

Див. також 
 Джон Траволта

Примітки

Посилання 
 Сторінка в інстаграм

Актори США
Актори
Уродженці Каліфорнії
Народились 2000